— японская фамилия. Известные носители:
 Китамура, Кусуо (1917—1996) — японский пловец, олимпийский чемпион.
 Китамура, Рюхэй (род. 1969) — современный японский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Китамура, Сиро (1906—2002) — японский ботаник, исследователь флоры Восточной Азии.
 Китамура, Харуми (более известна как Харуми Мияко; род. 1948) — японская певица жанра энка.
 Китамура, Эри (род. 1987) — японская сэйю.
 Китамура, Такуми (род. 1997) – японский актёр и певец.